Denize est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Nadine Denize (1943-), chanteuse lyrique française ;
 Tatiana Denize (1973-), athlète française spécialiste de la marche athlétique.

Patronyme français